Azul (spanisch: „blau“) steht für:
 Azul (Provinz Buenos Aires), Stadt in Argentinien
 Partido Azul, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Azul Linhas Aéreas, brasilianische Fluglinie
 Azul (Cristian Castro), Album des mexikanischen Sängers Cristian Castro
 Azul (Fernsehserie), mexikanische Fernsehserie von 1996
 Azul (Los Piojos), Album der argentinischen Rockband Los Piojos
 Azul (Roman), Werk der katalanischen Schriftstellerin Rosa Regàs
 Azul (Spiel), Spiel von Michael Kiesling
 Azul…, Werk des nicaraguanischen Dichters Rubén Darío
 Azul Azul, eine bolivianische Pop- und Rockband
 Azul Televisión, ehemaliger Name des heutigen Fernsehsenders Canal 9 (Argentinien)
 Arroyo Azul, Fluss in der Provinz Buenos Aires
 División Azul (Blaue Division), offiziell División Española de Voluntarios, Infanteriedivision aus spanischen Freiwilligen, die am Krieg gegen die Sowjetunion teilnahm.
 Príncipe Azul (1901–1935), argentinischer Tangosänger

Siehe auch:
 Agua Azul, verschiedene Flüsse in den Vereinigten Staaten
 Río Azul, verschiedene Flüsse und kulturelle Stätten in Lateinamerika